Perestroika steht für:
 Perestroika, den von Michail Gorbatschow ab Anfang 1986 eingeleiteten Prozess zum Umbau und zur Modernisierung der Sowjetunion
 Perestroika (Album), Musikalbum des Rappers O.C. (2017)
 Perestroika (Computerspiel), russisches Computerspiel (1990)
 Perestroika, zweiter Teil von Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes, Theaterstück von Tony Kushner (1992)